Denumirea de nervură se poate referi la:

Fiecare din fasciculele reliefate fibroase ce străbat (vizibil) frunzele și îndeplinesc funcția de a conduce seva.
Fiecare din proeminențele alungite prevăzute pe suprafața exterioară sau interioara a unui obiect (piesă) în scopul rigidizării sau/și solidizării sale. De asemenea există nervuri și pentru răcirea unor obiecte (piese), prin ele mărindu-se suprafața de schimb de căldură dintre obiectele respective și mediul ambiant.
Grindă rigidizantă din beton armat, turnată (alipit) odată cu planșeul unei încăperi.
Fiecare din fibrele cornoase dispuse în formă de rețea și care străbat  membranele aripilor unor insecte.
Fiecare din piesele rigidizante ce sunt așezate pe axele aripilor unui avion pentru a împiedica deformarea lor în timpul zborului.
Proeminențe alungite (muluri) reliefate, folosite în arhitectură pentru a da un mai bun contur osaturilor și muchiilor de bolți, nișelor, pragurilor de pe pereți.
Nervurile reprezinta continuarea din tulpina a fasciculelor conducatoare libero-lemnoase!

Toponime românești